Svend Åge (eller Aage) Madsen er navnet på flere personer:

 Svend Åge Madsen (forfatter) – dansk forfatter.
 Svend Aage Madsen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller.
 Svend Aage Madsen (psykolog) – dansk psykolog
 Svend Aage Madsen (maler) – dansk maler
 Svend Aage Madsen (politiker) – dansk politiker, tidligere borgmester i Albertslund Kommune

Se også
 Abdel Salam Madsen – dansk koranoversætter, som før sin konvertering hed Svend Aage Madsen